Speedline : une ligne de vitesse qui est un procédé de dessin.
 Speedline : marque de fabrique de jantes d'automobiles.